Баран (, ) — город и муниципалитет в юго-восточной части индийского штата Раджастхан. Административный центр округа Баран.

География и климат 
Расположен на высоте 261 м над уровнем моря. Баран находится в 72 км от города Кота, 160 км от Шивпури, 318 км от Джайпура, 260 км от Гвалиора и в 569 км от Дели.

Климат города за исключением периода муссонов можно охарактеризовать как засушливый. Муссон продолжается с июля по сентябрь. Годовая норма осадков составляет около 900 мм.

Население 
Население по данным на 2001 год составляет 78 372 человека (40 982 мужчины и 37 390 женщин).

Источник:

Транспорт 
Баран хорошо связан с соседними городами автомобильными и железными дорогами. Через город проходит национальное шоссе № 27.

Примечания 

Города Раджастхана